Origem Ghetto é um grupo de rap de Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte. A banda iniciou suas atividades no fim de 1999, com o nome de Realidade Periférica, tendo como integrantes Rato, CDG e Léo King. Essa formação durou até o começo de 2000, época em que o grupo entrou para a posse Aliança Mineira, fazendo várias apresentações em Belo Horizonte e região.

Com mudanças, o grupo alterou seu nome para o atual, Origem Ghetto, com a permanência de dois integrantes - Rato e CDG, depois da saída de Léo King. Posteriormente, Dekyn, que já fazia pequenas participações no grupo, se tornou membro permanente.

Bandas formadas em 1999
Bandas de Minas Gerais
Grupos de rap do Brasil